El Landgrave Federico de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1727, Grave - 1777, Barchfeld) fue el hijo mayor del Landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld y su esposa, Carlota de Anhalt-Bernberg. Sucedió a su padre como Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld en 1761.

En 1772, contrajo matrimonio con la Wild- y Ringravina Sofía Enriqueta de Salm-Grunbach (1740-1800). El matrimonio permaneció sin descendencia. Federico murió en 1777 y fue sucedido por su hermano Adolfo.

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ... p. 297

Casa de Hesse
Landgraves de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
Alemanes del siglo XVIII